Miejscowości i gminy w Rumunii
 Roșiori – gmina w okręgu Bihor
 Roșiori – wieś w okręgu Bihor, w gminie Roșiori

 Roșiori – gmina w okręgu Braiła
 Roșiori – wieś w okręgu Braiła, w gminie Roșiori

 Roșiori – gmina w okręgu Jałomica
 Roșiori – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Roșiori

 Roșiori – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Forăști
 Roșiori – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Valea Vinului